Зумсой — село в Итум-Калинском районе Чечни
 Зумсой — тейп